

Patronyme
 Adrian Kurek, (1988- ) est un coureur cycliste polonais.
 Bartosz Kurek, (1988- ), est un joueur polonais de volley-ball.
 Marcin Kurek, (1970- ), est un poète et traducteur polonais. 

Homonymie
Homonymie de patronyme